El término resbalón, o Resbalón, puede referirse a:

 El Resbalón, sitio arqueológico de México;
 Puente Resbalón, puente en Santiago de Chile;
 Resbalón, programa de televisión mexicano, licencia de Wipeout.